Cutshall ist der Familienname von:

 Cutty Cutshall (1911–1968), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Lindsi Cutshall (* 1990), US-amerikanische Fußballspielerin